Гайнулин — фамилия; имеет женскую форму Гайнулина.
 Гайнулин, Борис Николаевич (1934—1974) — бригадир комсомольской бригады на строительстве Братской ГЭС.
 Гайнулин, Иван Ефимович (1924—1977) — участник Великой Отечественной войны, командир орудия, старший сержант, Герой Советского Союза.
 См. также 
 Гайнуллин